Río Piedra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Río Piedra (ort), Oaxaca, San Jerónimo Coatlán,

Spanien 

 Río Piedra (vattendrag i Spanien), 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar